Paaskerk kan verwijzen naar protestantse kerken in Nederland:
 Paaskerk (Amstelveen)
 Paaskerk (Baarn), Gereformeerd - PKN
 Paaskerk (Den Haag) of Thomaskerk, hervormd
 Paaskerk (Oss)
 Paaskerk (Zaandam)

Paaskerk